The Abbey Road Sessions — сборник песен австралийской певицы Кайли Миноуг, выпущенный 24 октября 2012 года на лейбле Parlophone. Диск был спродюсирован  и Коллином Эллиотом. На пластинке представлены 16 композиций, которые были полностью перезаписаны в новых музыкальных аранжировках. Альбом был выпущен в честь 25-летней годовщины Миноуг в музыкальной индустрии. Запись диска проходила в ноябре 2011 года на студиях «Эбби-Роуд» в Лондоне. Композиции выдержаны в стиле оркестральной музыки. Инструментал песен включает в себя гитару, фортепиано, струнные и ударные музыкальные инструменты.

Главным синглом альбома стала композиция «Flower», написанная в 2007 году. Сборник получил положительные отзывы критиков, которые хвалили вокальное исполнение певицы, хотя некоторые рецензенты не оценили переход Миноуг к оркестральной музыке. В чартах пластинка имела умеренный успех, попав в топ-40 хит-парадов Австралии, Ирландии, Швейцарии, Франции и Новой Зеландии. В чарте Великобритании альбом добрался до второй позиции, получив в этой стране золотой статус. В рамках промоушена пластинки Миноуг выступала на различных телешоу и мероприятиях.

История создания 
11 ноября 2011 года Миноуг выступила на студиях «Эбби-Роуд» в Великобритании в рамках специальной презентации лейбла EMI. Во время выступления, на котором певица исполнила хиты «All the Lovers» и «On a Night Like This», ей аккомпанировал оркестр из 22-х человек. В этот же вечер Миноуг объявила о грядущем студийном альбоме, которым она решила отпраздновать своё 25-летие в музыкальной индустрии. Кроме того, певица подтвердила, что в будущий релиз войдут акустические и оркестральные версии многих её хитов. В октябре 2012 года Миноуг дала интервью, в котором рассказала о записи пластинки. Певица прокомментировала, что она экспериментирует с другими музыкальными стилями, но, по её словам, это не отдаляет её от танцевальной музыки. Миноуг говорила, что изначально студия «Эбби-Роуд» казалась ей «немного пугающей», но отметила, что для неё это был «замечательный» опыт.

13 декабря 2012 года на официальном канале Миноуг в YouTube состоялась премьера композиции «Breathe», записанной для альбома, но в финальный трек-лист она не попала.

Синглы 
Главным синглом альбома стала композиция «Flower», написанная в 2007 году для десятого студийного альбома Миноуг X, но не вошедшая в него. Песня получила положительные отзывы критиков. Композиция попала в топ-40 хит-парада Бельгии (во Фландрии и Валлонии), но не сумела попасть в топ-50 нидерландского чарта. После выпуска The Abbey Road Sessions, сингл попал в хит-парад Великобритании, продержавшись в нём неделю на 96-й позиции.

В качестве второго сингла была выпущена песня «On a Night Like This» из седьмого альбома Миноуг Light Years.

Список композиций 
Все треки спродюсированы  и Коллином Эллиотом, за исключением песни «Flower», спродюсированной Андерсоном.

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Кайли Миноуг